Die isländische Fußballmeisterschaft 1988 war die 77. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 15. Mai 1988 und endete am 24. September 1988.

Es nahmen zehn Teams am Bewerb teil, und traten in einer einfach Hin- und Rückrunde je zweimal gegeneinander an. Der Titel ging zum insgesamt 17. Mal an Fram Reykjavík.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1988
1988